«Геология и геофизика» (Геологія та геофізика) — науково-виробничий журнал.

Країна видання — Росія.

Спеціалізація: Геологія і геофізика як наука (теорія і практика), розвідка вугільних, рудних та нерудних корисних копалин.

Рік заснування 1960.

Чисел на рік — 12.

Див. також 

 Журнали гірничого профілю

Література

Посилання 

 http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 

Геологічні журнали
Геофізичні журнали
Щомісячні журнали
Журнали Росії
Друковані видання, засновані 1960